Robert Devereux, II conte d'Essex – favorito della regina Elisabetta I d'Inghilterra
 Robert Devereux, III conte di Essex – militare, nobile e politico britannico